

Patronyme
 Robert Sapolsky, (1957- ), est un scientifique américain.
 Fabrice Sapolsky, (1970- ), est scénariste de bande dessinée.

Homonymie
Homonymie de patronyme